Кельват — река в России, протекает по Томской области, левый приток Васюгана. Устье реки находится в 517 км по левому берегу реки Васюган. Длина реки Кельват составляет 199 км.  

В устье Кельвата находятся археологические памятники: древнее городище и следы землянок. Также с рекой связано множество местных легенд. В нескольких километрах от устья реки Кельват расположен памятник природы областного значения Конев Яр. Река пользуется популярностью среди любителей рыбного лова.

Притоки 
 13 км: Чочергина
 42 км: река без названия
 62 км: Долгая
 127 км: Сокан-Ега
 135 км: Налиминка
 146 км: Окунёва
 149 км: Лиственная
 169 км: река без названия
 177 км: Кулунъях
 178 км: Рыбнохтан-Ега

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России Кельват относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Васюган, речной подбассейн реки — бассейны притоков Оби (верхней) от Кети до Васюгана. Речной бассейн реки — Обь (верхняя) до впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки Васюгана
Реки Каргасокского района